Николай Иванович Сухарев (1923—1945) — полный кавалер Ордена Славы, старший разведчик дивизиона 87-го гвардейского артиллерийского полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии рядовой.

Биография 
Родился 18 апреля 1923 года в селе Рождественское Тамбовской губернии в семье рабочего. Русский. Образование неполное среднее. С 1935 года жил в городе Донской Тульской области. Работал на железнодорожной станции. В РККА — с декабря 1941 года. В боях Великой Отечественной войны — с января 1942 года.

Старший разведчик дивизиона 87-го гвардейского артиллерийского полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии (8-я гвардейская армия) гвардии рядовой Сухарев Н. И. 14 января 1945 года, в бою на берегу реки Пилица, юго-восточнее города Варка (Польша), находясь в боевых порядках стрелковых подразделений, выявил вражеское противотанковое орудие, 4 пулемёта, 2 бронетранспортера, которые по его наводке были уничтожены огнём батареи. 20 января 1945 года награждён Орденом Славы 3-й степени.

В составе штурмовой группы 29 января 1945 года Сухарев Н. И., в бою по уничтожению окруженной группировки противника, в районе города Познань (Польша), с тремя разведчиками ворвался в каменный дом, превращенный врагом в дот, уничтожил офицера, несколько солдат взял в плен, захватил 3 пулемета. 9 апреля 1945 года награждён Орденом Славы 2-й степени.

В апреле 1945 года, в боях за населенные пункты Мариендорф и Темпельхоф (в черте города Берлин), корректируя огонь артиллерии полка по наземным вражеским целям, содействовал уничтожению свыше 10 огневых точек, противотанковые орудия, 2 снайперов. При форсировании канала Тельтов, вместе с разведчиками истребил несколько гитлеровцев, 6 взял в плен. Лично вынес с поля боя 2 раненых бойцов, оказав им первую медицинскую помощь. 15 мая 1946 года посмертно награждён Орденом Славы 1-й степени.

1 мая 1945 года Николай Иванович Сухарев погиб в боях за Берлин, близ Рейхстага.

Его имя занесено в списки погибших Героев в Берлине в мавзолее-памятнике «Советскому воину-освободителю» в Трептов-парке.

Награды 
 Орден Славы I степени. Посмертно. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года.
 Орден Славы II степени. Приказ Военного совета 8 гвардейской армии № 569/н от 9 апреля 1945 года.
 Орден Славы III степени. Приказ командира 39 гвардейской стрелковой дивизии № 0120/н от 20 января 1945 года.
 Медаль «За отвагу».
 Медаль «За боевые заслуги».
 Медаль «За оборону Сталинграда». Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года.

Примечания

Ссылки 
Биография Н. И. Сухарева на сайте МО РФ.

Литература 
 Кавалеры ордена Славы трех степеней. Краткий биографический словарь — М.: Военное издательство, 2000.
 Аполлонова A.M., Попов В. В. Солдатская слава туляков. — 2-е изд. — Тула, 1981. — С. 168—171.
 Рыков A.M. Отважные из отважных. — Б. м., 1968. — С. 36—38.

См. также 
 87-й гвардейский артиллерийский полк
 39-я гвардейская стрелковая дивизия

Разведчики Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Берлине